Трематозаври (Trematosauria) — група вимерлих земноводних ряду Темноспондили (Temnospondyli), що існувала з тріасового по крейдяний період. Це велика і різноманітна група, представники вели напівводний, рідше водний, спосіб життя. Ця група, одна з небагатьох темноспондил, що пережили масове вимирання у кінці пермського періоду, а представники родини Chigutisauridae дожили до крейдяного періоду.

Припускається, що деякі види мешкали у морській воді. Якщо цей факт підтвердиться, то це буде єдиний відомий випадок пристосування амфібій до життя у морі.

Опис 
Більшість видів мали високий та вузький череп, довгу морду та добре розвинену бічну лінію, лише представники родин Chigutisauridae, Brachyopidae, Plagiosauridae мали більш коротку морду.

Поширення 
Трематозаври у тріасі були поширені по всьому світі. Скам'янлі рештки виявлені в Європі, Північній Америці, Південній Африці, на Мадагаскарі, Індії та Австралії.

Класифікація 
Філогенетична кладограма створена на основі праці Yates and Warren (2000):

Примітки

Посилання 
 Temnospondyli: Trematosauria at Palaeos
 Trematosauria at Mikko's Phylogeny Archive (cladogram)

Трематозаври